Инеу:
 Инеу — город на западе Румынии, в жудеце Арад.
  — румынский футбольный клуб из Инеу.
 Инновационный Евразийский университет — высшее учебное заведение в г. Павлодар.